17-й чемпіонат світу з волейболу серед жінок проходив з 23 вересня по 12 жовтня 2014 року в шести містах Італії за участю 24 національних збірних команд. Перемогу вперше в своїй історії здобула збірна США.

Команди-учасниці 
 Італія — команда країни-організатора;

Ще 23 збірні визначили в ході відбіркового турниру.

Міста та ігрові арени 
Змагання пройшли в ігрових залах шести міст Італії.

 Мілан.
 В закритій спортивній арені «Медіоланум Форум» (Mediolanum Forum) пройшли матчі 3-го групового етапу і плей-оф першості. Арена відкрита в 1990 році. Місткість 11,5 тисяч глядачів. В основному, використовується для змагань із хокею, баскетболу і тенісу. В минулому носила назву Fila Forum, Datch Forum і Forum di Assago.
 Трієст.
 В Палаці спорту спорту «ПалаТрієсті» (PalaTrieste) (офіційна назва Palazzo dello sport Cesare Rubini) пройшли матчі 2-го та 3-го групових етапів. Палац був відкритий в 1999 році. Місткість 6,9 тисяч глядачів.
 Верона.
 В Палаці спорту «ПалаОлімпія» (PalaOlimpia) пройшли матчі 2-го і 3-го групових етапів. Палац відкритий в 1986 році. Місткість 5,4 тисяч глядачів.
 Барі.
 В Палаці спорту «ПалаФлоріо» (PalaFlorio) пройшли матчі 2-го і 3-го групових етапів. Палац відкритий в 1980 році. Місткість 5 тисяч глядачів.
 Модена.
 В Палаці спорту «ПалаПаніні» (PalaPanini) пройшли матчі 2-го групового етапу. Палац відкритий в 1985 році. Місткість 5 тисяч глядачів.
 Рим.
 В Палаці спорту «ПалаЛоттоматика» (PalaLottomatica) пройшли матчі 1-го групового етапу першості. Палац відкритий в 1960 році. Реконструйований в 2003. Місткість 11,2 тисяч глядачів.

Жеребкування фінальної частини

Груповий етап

Група A 

|}

|}

Група B 

|}

|}

Група C 

|}

|}

Група D 

|}

|}

Другий раунд

Група E 
Матчі проходили в Трієсті та Барі.

|}

|}

Група F 
Матчі проходили в Вероні та Модені.

|}

|}

Третій раунд

Група G 

|}

|}

Група H 

|}

|}

Фінальний раунд

Півфінали 

|}

Матч за третє місце 

|}

Фінал 

|}

Підсумкова таблиця

Призери

Індивідуальні призи 
 MVP:
  Кі́мберлі Гілл
 Найкраща діагональна нападаюча: 
  Шейла Кастро
 Найкращі нападаючі-догравальщики:
  Чжу Тін
  Кімберлі Гілл
 Найкращі центральні блокуючі: 
  Таїса Менезес
  Ян Цзюньцзін
Fair Play:
  Зе Роберто
 Найкраща ліберо: 
  Моніка Ді Дженнаро
 Найкраща єднальна: 
  Елайша Глесс
 Найрезультативніша:
  Чжу Тін

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт

Чемпіонати світу з волейболу
Спортивні події 2014
Волейбол в Італії